Canaã signifie "Canaa" en portugais.

Canaã est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Canaã dos Carajás est une municipalité de l'État du Pará

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme